Kōzō-ji (Kakuda)
 Kōzō-ji (Kisarazu, Chiba)